Extraordinary ("Soy Extraordinaria" en Hispanoamérica) es une serie de televisión británica de género "comedia de superhéroes", creada por Emma Moran. 

Se estrenó internacionalmente en la plataforma Disney plus y en el canal Hulu en Estados Unidos el 25 de enero de 2023. 

El 24 de enero de 2023, en la première de la primera temporada, fue anunciada su renovación para una segunda temporada, compuesta por 8 episodios que se esperan a principios de 2024.

Sinopsis 
En un presente alternativo, todo el mundo desarrolla un super-poder al llegar a la mayoría de edad. Todos menos Jen, que a los 25 años aún no ha manifestado ninguno. Atrapada en un trabajo que no la satisface y sintiéndose fuera de lugar, Jen tratará de encontrar su poder junto a sus dos compañeros de piso y un gato.

Elenco

Principal 
 Máiréad Tyers como Jennifer "Jen" Reegan
 Sofia Oxenham como Carrie Jackson
 Bilal Hasna como Kash
 Luke Rollason como "Seminator" ("Jizzlord" en versión original)

Recurrente 
 Siobhán McSweeney como Mary Douglas, la madre de Jen
 Robbie Gee como Ian Douglas, el padastro de Jen
 Safia Oakley-Green como Andy Douglas, la medio hermana de Jen.
 Ned Porteous como Luke
 Darcey Porter-Cassidy como Ange
 Eros Vlahos como Gordon
 Sam Haygarth como Seb
 Chris Lew Kum Hoi como Gregor
 Shaun Mason como Randall
 Abraham Popoola como Ade
 Joshua Leese como "PDF Man"
 Patricia Allison como Hannah
 Reis Daniel como el conductor de Uber

Episodios

Primera temporada

Producción 
Emma Moran desarrolló Extraordinary mientras acababa su Master de Arte en "escritura de guión" en la Universidad de Manchester, en la que se graduó en 2020. 

El elenco se anunció en diciembre de 2021, con Máiréad Tyers preparada para protagonizarla junto a Sofia Oxenham, Bilal Hasna y Luke Rollason. También se unieron al elenco Siobhán McSweeney, Safia Oakley-Green y Robbie Gee.

La serie tiene lugar principalmente en Londres.

Referencias